Ace – brytyjski zespół muzyczny
 Ace – album Scootera
 Ace – album Boba Weira
 Ace – solowy minialbum Taemina

Zobacz też 
 ACE